Brugklas is een Nederlandse jeugdserie, geproduceerd door Tuvalu Media en uitgezonden door de AVROTROS. In België wordt de serie onder de titel Het Middelbaar uitgezonden op jeugdzender VTM Kids.

De meeste acteurs hebben geen toneelopleiding. De serie maakt gebruik van scripted reality en wordt opgenomen op het Vechtstede College, dat in de serie de naam Prinses Irene College draagt.

De serie is, vooral onder tien- tot dertienjarigen, erg populair. Dit bleek bijvoorbeeld toen Brugklas op 12 oktober 2017 de Gouden Stuiver won.

Thema en geschiedenis 
De serie behandelt onderwerpen waarmee beginnende brugklasleerlingen te maken kunnen krijgen. Het draait (seizoen 11) om het leven van de brugklasleerlingen Tirza, Hailey, Nouri, Gijs, Meike en Romy, die dagelijks worden gevolgd op het fictieve Prinses Irene College (PIC). De serie is onderdeel van het dagelijkse Zappblok en begint, net als SpangaS en VRijland, met een herhaling van de aflevering van de vorige schooldag.

In het tweede seizoen stapten de makers van Brugklas af van het SpangaS-principe. Er werden voortaan twee onderwerpen per aflevering behandeld: één nieuw onderwerp en een van de aflevering van een dag eerder.

Het derde seizoen begon op 25 mei 2015, op NPO 3. Sinds dit seizoen duren de afleveringen weer tien minuten.

Seizoen 8 bestaat voor het eerst uit 110 afleveringen. In de seizoenen 4 tot en met 7 waren dat 80 afleveringen. Vanaf 27 april 2020, na het eindigen van seizoen 8, werden nog 20 extra afleveringen uitgebracht onder de noemer Brugklas blijft thuis naar aanleiding van de coronapandemie. Deze korte afleveringen stonden volledig in het teken van thuisonderwijs en alle communicatie vond plaats door middel van videobellen.

Vanaf seizoen 11 wordt de serie opgenomen op het Vechtstede College in Weesp, onder de naam Prinses Irene College. Tot en met seizoen 10, vanaf 2014 tot en met 2022, werd de serie opgenomen op het Zaanlands Lyceum in Zaandam, onder de naam Koning Willem Alexander College.

Afleveringenoverzicht

Hoofdpersonages

Gastrollen

Film 

In februari 2019 werd een langspeelfilm uitgebracht van de serie, deze verscheen onder de naam Brugklas: de tijd van m'n leven en was in zo'n 113 Nederlandse bioscopen te zien. De film werd binnen 3 weken door 100.000 bezoekers bezocht, hierdoor werd hij onderscheiden met een Gouden Film.

Musical 

Van de televisieserie werd in 2019 een gelijknamige musical gemaakt.

Vakantieliefde 
In de zomer van 2020 werd een spin-offserie uitgebracht van de serie. Deze verscheen onder de naam Brugklas Vakantieliefde en bestaat uit 20 afleveringen. De serie speelt zich niet zoals gewoonlijk af op school, maar op een camping.

Podcast 
In 2020 is er ook een podcast over Brugklas gemaakt in verband met de coronacrisis. De podcast ging op 9 december 2020 in première en eindigde op 24 december 2020.

Externe link 
 Brugklas op website Tuvalu Media

Programma van AVROTROS
Nederlandse jeugdserie
Scripted realityserie
Tuvalu Media